Фехтование на XXIV летних Олимпийских играх

Страны

Медалисты

Мужчины

Женщины

Результаты

Женщины

Рапира. Личное первенство

Рапира. Командное первенство

Мужчины

Шпага. Личное первенство

Шпага. Командное первенство

Рапира. Личное первенство

Рапира. Командное первенство

Сабля. Личное первенство

Сабля. Командное первенство 

 За 5 место
 —  9-4

Соревнования на летних Олимпийских играх 1988
Фехтование в Республике Корея